Rufus Wheeler Peckham ist der Name folgender Personen:

* Rufus Wheeler Peckham (Politiker) (1809–1873), US-amerikanischer Politiker
 Rufus Wheeler Peckham (Richter) (1838–1909), US-amerikanischer Bundesrichter